

Смирновка — село, Карабалицький район, Костанайська область

Смирновка — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Смирновка — село, Соль-Ілецький міський округ, Оренбурзька область
 Смирновка — село, Хабаровський район, Хабаровський край

Див. також 
 Смирнівка
 Смирново